Злобинка — село в Пензенской области, входит в Яснополянское сельское поселение Кузнецкого района.

География 
2 км к северу от сельсовета.

История 
Основана в 1920-е годы как одноименная сельскохозяйственная артель.

Демография 
Численность населения в 1959 – 100, 1979 – 212, 1989 – 266, 1996 – 274, 2004 - 255, 2007 - 246 жителя.

Населённые пункты Кузнецкого района (Пензенская область)